Le tournoi de tennis de Taïwan est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie WTA 125, se dispute du 4 au .

Alison Van Uytvanck remporte le simple dames. En finale, elle bat Yanina Wickmayer, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Caroline Garcia et Yaroslava Shvedova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Taïwan
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2013
Taiwan
Tennis en novembre 2013
2013 en Asie